William Timothy Gowers – matematico inglese
William Richard Gowers – neurologo e pediatra inglese
Segno di Gowers – indice di valutazione utilizzato per diagnosticare malattie quali la distrofia e l'atrofia muscolare